Змагання з омніуму серед жінок на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2017 відбулись 14 квітня.

Результати

Скретч 
Спортсменки здолали 30 кіл (7.5 км).

Темпова гонка 
Відбулось 27 спринтів, за які переможниця отримувала по одному очкові. Крім того, 20 очок нараховувалося/віднімалося за виграш/програш кола відповідно.

Гонка на вибування 
Спринти відбувалися кожні два кола; остання спортсменка у кожному спринті вибувала.

Гонка за очками і фінальна класифікація 
Очки з попередніх трьох дисциплін перейшли в гонку за очками, у якій вирішувалася фінальна класифікація. Загалом спортсменки здолали 80 кіл (20 км).

 Емі Кюр дискваліфікована в спринті 7 "за неправильний рух з метою перешкодити суперниці обійти себе"

Примітки 

Омніум (жінки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — омніум (жінки)